Općina Stari Grad (srpski: Општина Стари град) je općina u sastavu grada Beograda u Srbiji.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine općina je imala 55.543 stanovnika, većinsko stanovništvo su Srbi .

Vidi još
Stari Grad (Beograd)

Izvor

Vanjske poveznice
Informacije o općini Stari Grad

Općine u Srbiji
Beogradske općine
Stari Grad (Beograd)